Brookdale podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Brookdale (California); o
  Brookdale (Carolina del Sur).